Ступишин — фамилия; имеет женскую форму Ступишина.

 Ступишины — дворянский род:

Персоналии 
 Ступишин (в монашестве Трифон; ?—1566) — епископ Суздальский, затем архиепископ Полоцкий.
 Ступишин, Александр Владимирович (1912—1992) — доктор географических наук, профессор.
 Ступишин, Алексей Алексеевич (ум. 1786) — генерал-аншеф, губернатор Нижегородской (в 1773—1784 годах), Вятской и Костромской губерний.
 Ступишин, Владимир Петрович (1932—2016) — российский дипломат.
 
 Ступишин, Михаил Протасович (1916—1980) — Герой Советского Союза.
 Ступишин, Николай Павлович (род. 1932) — бригадир комплексной монтажной бригады строительно-монтажного управления № 1 Ангарского управления строительства № 16, Герой Социалистического Труда.
 Ступишин, Петр Алексеевич (ум. 1782) — губернатор Выборгской губернии

Ступишина 
 Ступишина, Наталья Сергеевна (известна под псевдонимом Анка; род. 1960) — советская эстрадная певица.